Challenge Cup 2007/08 steht für folgende Volleyballturniere:

 Challenge Cup 2007/08 (Männer)
 Challenge Cup 2007/08 (Frauen)